As the Bell Rings es el nombre de varias series producidas internacionalmente, en varios idiomas y traducciones. Son orientadas a la vida estudiantes y son producidas por Disney Channel.

Para la serie en Australia, ver As the Bell Rings (Australia).
Para la serie en Reino Unido, ver As the Bell Rings (Reino Unido).
Para la serie en Estados Unidos, ver As the Bell Rings (Estados Unidos).
Para la serie en España, ver Cambio de clase.
Para la serie en Singapur, ver As the Bell Rings (Singapur).
Para la serie en Alemania, ver Kurze Pause.
Para la serie en Italia, ver Quelli dell'intervallo.
Para la serie en Brasil, ver Quando Toca o Sino.
Para la serie en Francia, ver Trop la classe! y Trop la classe verte!Para la serie en Latinoamérica, ver Cuando toca la campana.
Para la serie en Turquía, ver Zil Çalınca.
Para la serie en Rusia, ver As the Bell Rings (Rusia).
Para la serie en China, ver As the Bell Rings (China).
Para la serie en Japón, ver As the Bell Rings (Japón).
Para la serie en India, ver Break Time Masti Time.
Para la serie en Polonia, ver Do dzwonka.
Para la serie en Países Bajos/Bélgica, ver Als De Bel Gaat.
Para la serie en Malasia, ver Waktu Rehat.
Para la serie en Isla de Taiwán, ver As the Bell Rings (Taiwán)'''''.